Berga distrikt kan syfta på:

Berga distrikt, Småland
Berga distrikt, Västergötland
Berga distrikt, Östergötland

Se även
Berga församling
Berga socken